Au go, un geta (ゲタ en japonais) ou filet, est un tesuji de capture. Il permet de capturer des pierres ennemies en les enfermant dans une forme qui ressemble à un filet. Le geta peut également être utilisé pour des techniques plus élaborées, par exemple pour enfermer des pierres adverses, même si celles-ci sont impossibles à capturer complètement. On parle alors de shibori.

Principe du geta 

Par exemple, sur la figure de gauche, le coup Noir 1 capture la pierre blanche marquée d'un triangle dans un geta. Blanc ne peut plus fuir comme le montre le diagramme de droite. Après Noir 2, Blanc est atari.

Un geta est parfois possible même si les pierres adverses possèdent trois libertés, comme sur le diagramme ci-dessous. Là aussi, après Noir 4, Blanc est atari.

Joseki d'invasion de l'ogeima 

Le geta intervient dans certains josekis. Un des exemples les plus connus est le joseki d'invasion de l'ogeima (grand cheval). Blanc a fermé un coin avec un hoshi et un ogeima, et Noir envahit au san-san (figure de gauche). La séquence centrale montre le joseki, qui se termine avec la capture de la pierre de coupe. Le point intéressant de ce joseki réside dans le fait que cette capture n'est pas un shicho, comme on pourrait le croire, mais un geta. La figure de droite montre que même si le shicho est défavorable pour Blanc, la pierre de coupe est tout de même capturée, grâce au geta Blanc 2.

Technique de shibori 

Le geta peut être utilisé aussi dans des situations où les pierres ennemies ne sont pas capturables. Le geta devient alors le point de départ d'un shibori, terme qu'on peut traduire par essorage, car dans cette manœuvre, les libertés sont réduites par une pression continue. Par exemple, quand Blanc envahit en 1 sur la figure de gauche, Noir peut protéger avec le hane inférieur et il s'ensuit la séquence centrale, qui est joseki, mais ...

...si Blanc tente de résister avec le nobi Blanc 1 de la figure de gauche, Noir sacrifie les deux pierres marquées d'un triangle. Le geta Noir 8 permet de lancer un shibori. À la fin de la séquence (à droite), Noir a la meilleure forme possible, et les pierres blanches forment un pâté (dango), ce qui est une catastrophe pour Blanc.

Notes 

Lexique du jeu de go